Incrowd of The Incrowd kan verwijzen naar:

 (The) InCrowd, een Haagse beatgroep uit de jaren '60
 The Incrowd, de naam van de Nederlandse band Ekseption tussen 1965 en 1967
 The Incrowd (Poolse band), een Poolse band uit de jaren '90
 een ander woord voor kliek